Egér-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Egér-lyuk, isztiméri barlang.
 Egér-lyuk, szögligeti barlang.